Saku puede referirse a:

 Saku (Nagano), ciudad de Japón;
 Saku (Estonia), municipio de Estonia.
Sakú, palabra en idioma bribri que significa «bolso de red».

Referencias